Яку́тська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь регіону Якутія.

Якутська вулиця — вулиця в Києві.
 Якутська вулиця — вулиця в Севастополі.
 Якутська вулиця — вулиця в Харкові.

Вулиці